Буйло — фамилия:

 Буйло, Констанция Антоновна (1893―1986) ― белорусская поэтесса.
 Буйло, Сергей Иванович (род. 1948) — советский и российский учёный.

См. также 
 Буйлов
 Буйлово